Aleksandr Fadeev – ex pattinatore artistico su ghiaccio sovietico naturalizzato russo
 Aleksandr Aleksandrovič Fadeev – scrittore e politico sovietico
 Maksim Fadeev – produttore discografico e musicista russo